Santa María la Antigua puede referirse a:

 Virgen de la Antigua, advocación de la Virgen María.

Establecimientos religiosos 
 Catedral de Santa María la Antigua, Panamá, 1796.
 Ermita de Santa María la Antigua, Madrid, siglo XIII.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, Mérida.
 Santa Maria Antiqua, Roma, fundada en el siglo V y abandonada en el 847.
 Iglesia de Santa Maria Antica, Verona, construida 1185 sobre una iglesia del siglo VII.
 Iglesia de Santa María La Antigua, Valladolid, siglo XI.
 Iglesia de Santa María la Antigua, Vicálvaro (Madrid), siglo XV.
 Iglesia de Santa María la Real y Antigua de Gamonal (Burgos).
 Iglesia de Nuestra Señora (Antigua), Fuerteventura.

Otros 
 Colegio de Nuestra Señora de la Antigua (Monforte de Lemos), llamado "el Escorial gallego".
 Santa María la Antigua del Darién, antigua ciudad fundada en 1510 en el actual Colombia.
 Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), Panamá.

Referencias